За́черенье — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Марьинская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в северной части района, в лесной местности вблизи оз.
Чёрное, (Вязковское) и р. Чёрная.

Уличная сеть не развита.

История 
Впервые упоминается в 1498 г. и в 1626-27 гг. как дер. Зачеренье Щирского погоста Шелонской пятины.

Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Зачеренье вошла в состав образованного муниципального образования Сиковицкая волость.

До апреля 2015 года деревня Зачеренье входила в Сиковицкую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ деревня Зачеренье, вместе с другими селениями упраздненной Сиковицкой волости, вошла в состав образованного муниципального образования «Марьинская волость».

Население

Инфраструктура 
В 1 км к северу от Зачеренье работал Зачеренский лесозавод (1949, 1957).

Памятник воинам 268-й стрелковой дивизии.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 
 Зачеренье (Струго-Красненский район) на Викимапии

Литература 
Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С.246-247.
Населённые пункты Струго-Красненского района